Угур Памук (; 26 июня 1989, Билефельд, ФРГ) — азербайджанский футболист. Играет как на позиции полузащитника, так и в нападении. Выступает в команде «Хикрет», привлекается к играм за национальную сборную Азербайджана.

Биография 
Родившийся в немецком городе Билефельде Угур Памук имеет азербайджанские корни. Хотя отец футболиста родом из турецкого города Ыгдыра, его дедушка родился в азербайджанском городе Гянджа. После второй мировой войны его семья переехала в Игдыр, где у футболиста до сих пор проживают родственники. Заниматься футболом Угур начал в четыре года, благодаря своему отцу, который привел его в местную футбольную школу.

Клубная карьера 
Первым клубом юного футболиста стал «ТуС 08 Сенне», за который он отыграл семь лет. Далее перебрался в дубль «Арминии», где за два сезона провел 16 игр, забив при этом 2 мяча. Следующие три года провел в составе «ВТЛ Тессен», став автором более чем 50 забитых мячей.

Профессиональную карьеру начал в 2007 году, вернувшись в «Арминию», где отыграл один сезон. В 2008 году состоялся переход Угура в «ТуС Дорнберг», в составе которого футболист провел 4 года. Команда, выступающая в пятой лиге Германии, уже через год завоевала право на выступление в четвёртом дивизионе. За первые два сезона футболист записал в свой актив 25 голов, и более 40 результативных передач.

Переехав в 2012 году в Азербайджан, футболист подписал полуторагодовой контракт с клубом азербайджанской премьер-лиги «Сумгаит Шахар», поменявшим в дальнейшем своё название на «Сумгаит».

В январе 2013 года состоялся переход Угура Памука в ФК «Хазар-Ленкорань», с которым футболист подписал контракт на 2,5 года. Дебют в составе клуба состоялся 12 февраля 2013 года, во время матча XIX тура Премьер-лиги против бакинского «Интера». Открыв счет забитым голам прямо в первом же дебютном матче, Памук вошёл в историю клуба, став 49 по счету легионером, забившим мяч в составе «кораблестроителей».

Сборная Азербайджана 
Дебют в составе национальной сборной Азербайджана состоялся 30 мая 2012 года, в немецком городе Кельстербах, во время отборочного матча Чемпионата мира со сборной Андорры.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Хазар-Ленкорань»
 
 
 Новичок «Сумгайыта» Угур Памук имеет гянджинские корни

Футболисты Азербайджана
Футболисты Германии
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «ТуС Дорнберг»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Манисаспор»